von Barloewen steht für:

 Constantin von Barloewen (* 1952)
 Wolf-Dietrich Barloewen (1929–1982)